Kitten – personaggio della serie animata Teen Titans
 Kitten – personaggio dei fumetti statunitensi della Golden Age
 Mercury Kitten – aereo statunitense degli anni venti
 Dart Kitten – aereo britannico ultra-leggero degli anni trenta
 Grumman Kitten – aereo statunitense degli anni quaranta
 Reliant Kitten – automobile
 Kittens – gruppo musicale rock canadese